Cryptotaenia elegans är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Barker Webb och Carl August Bolle. Cryptotaenia elegans ingår i släktet kryptotenior, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kryptotenior
elegans